Гали́на Ермола́ева:
 Ермолаева, Галина Николаевна (1937) — советская велогонщица.
 Ермолаева, Галина Никаноровна (1948) — советская гребчиха.